Albrecht Schönherr (1911-2009) – teologo e vescovo di Berlino-Brandenburg
 Alfred Schönherr (1909-1986) – funzionario DDR
 Annemarie Schönherr (1932-2013) – teologa tedesca
 Carl Johan Schönherr (1772-1848) – entomologo svedese
 Christoph Schönherr (* 1952) – compositore tedesco
 Daniel Schönherr († 1609) – giurista tedesco e politico
 David Schönherr (1822-1897) – storico dell'arte austriaco
 Dietmar Schönherr (1926-2014) – attore austriaco
 Egon Schonherr – tennista cileno
 Eva Schönherr (* 1953) – attrice tedesca
 Gustav Schönherr (1889-1933) – esponente della Resistenza tedesca
 Hans-Martin Schönherr-Mann (* 1952) – politologo tedesco
 Hugo Schönherr – architetto tedesco
 Ivonne Schönherr (* 1981) – attrice tedesca
 Johannes Schönherr (noto come Hammerhansel; 1921-2007) – direttore museale
 Karl Schönherr (1867-1943) – medico austriaco
 Karl Schönherr (scultore) (1925-1981) – scultore tedesco
 Kurt W. Schönherr (1931-2013) – pedagogo tedesco
 Louis Schönherr (1817-1911) – inventore e imprenditore tedesco
 Matthias Schönherr (* 1957) – designer tedesco
 Max Schönherr (1903-1984) – compositore tedesco
 Maximilian Schönherr (* 1954) – giornalista tedesco
 Monika Schönherr (* 1980) – germanista polacco
 Oscar Schönherr (1903-1968) – compositore tedesco
 Oscar Schönherr (1903-1968) – compositore tedesco
 Otto Schönherr (chimico) (1861-1926) – chimico tedesco
 Otto Schönherr (giornalista) (1922-2015) – giornalista austriaco
 Otto Schönherr Edler von Schönleiten (1888-1954) – generale austriaco
 Ruth Schönherr (* 1999) – attrice tedesca
 Siegfried Schönherr (* 1915) – veterinario tedesco
 Tom Schönherr (* 1954) – designer tedesco